

Astronomia 
 3220 Murayama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Murayama – città giapponese della prefettura di Yamagata

Persone 
 Takuya Murayama – calciatore giapponese
 Tomiichi Murayama – politico giapponese
 Tomohiko Murayama – calciatore giapponese
 Yuka Murayama – scrittrice giapponese